Константи́н Абра́мов:
 Абрамов, Константин Георгиевич (1882—1961) — директор Сихотэ-Алинского заповедника.
 Абрамов, Константин Иванович (1920—2001) — библиотековед, профессор.
 Абрамов, Константин Кирикович (1906—1952) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Абрамов, Константин Николаевич (1912—1998) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Абрамов, Константин Самуилович (1859—1921) — русский военный деятель, полковник, Герой Первой мировой войны.